Emendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Emendörfer (1927–2001), deutscher Physiker
 Jan Emendörfer (* 1963), deutscher Journalist und Sohn Max Emendörfers
 Max Emendörfer (1911–1974), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer und Journalist